Welhaven ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Welhaven (1815–1901), norwegische Schriftstellerin und Schwester von Johan S. Welhaven
 Johan Sebastian Welhaven (1807–1873), norwegischer Schriftsteller und Bruder von Elisabeth Welhaven